Día de Muertos (Dzień Zmarłych) – meksykańskie święto
 Dziady – słowiańskie święto
 Dzień Parinirwany – święto obchodzone w buddyzmie mahayana 
 Halloween
 O-bon, Urabon (Festiwal latarń) – japońskie święto
 Qingmingjie – chińskie święto
 Samhain – celtyckie święto 
 Święto Duchów – chińskie święto
 w Polsce, zwyczaj odwiedzania grobów w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych
 Zaduszki – święto katolickie